Lingula (Latijn: tongetje) heeft meerdere betekenissen:
 Lingula (geslacht), een geslacht van Brachiopoden
 lingula (long), een deel van de linkerlong
 lingula (kaak), een deel van de onderkaak
 lingula (hersenen), een deel van de kleine hersenen